Evolve est une fédération de catch américaine fondée en 2009 ;
 Evolve est un album live et un DVD live du groupe de rock japonais Coldrain publiés ensemble en 2014 ;
 Evolve est un jeu vidéo sorti en 2015 ;
 Evolve est un album du groupe de rock alternatif américain Imagine Dragons sorti en 2017.